Roger Bourdin ist der Name folgender Personen:

*Roger Bourdin (Sänger) (1900–1973), französischer Sänger
Roger Bourdin (Flötist) (1923–1976), französischer Flötist